Il doppio  del MPS Group Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Chuang Chia-jung e Sania Mirza erano le detentrici del titolo, ma Mirza non ha partecipato.

Chuang ha fatto coppia con Peng Shuai, ma Bethanie Mattek-Sands e Yan Zi le hanno battuto in finale 4-6,6-4,[10-8].

Teste di serie 

 Bethanie Mattek-Sands /  Yan Zi (campionesse)
 Chuang Chia-jung /  Peng Shuai (finale)

 Al'ona Bondarenko /  Elena Vesnina (primo turno) 
 Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Note 

MPS Group Championships 2010